Willoughby – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 City of Willoughby – jednostka samorządowa
 Willoughby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Willoughby – miasto w Ohio (USA)
 Willoughby – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Willoughby-on-the-Wolds – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)